Signalflagga kan avse:

Signalflagga (racing) - för signalflaggor inom bilsport 
Signalflagga (sjöfart) - för signalflaggor inom sjöfart